Фейрберн, также Фэ́рбэрн () — английская фамилия. Известные носители:

  (род. 1947) — канадский хоккеист, игрок клубов НХЛ.
 Фейрберн, Боб — британский игрок в боулз, финалист чемпионата мира в помещениях в парах (1986).
  (1949—1999) — канадский музыкант и продюсер, лауреат премии «Джуно» (1980, 1982, 1990).
  (1897—1940) — австралийский авиатор и политик, министр ВВС и гражданской авиации (1939—1940).
 Фэрбэрн, Джойс (1939—2022) — канадский политик, член Сената (1984—2013).
  (1871—1966) — шотландский футболист, обладатель Кубка Шотландии в составе клуба «Харт оф Мидлотиан» (1891, 1896).
 
 Фейрберн, Джордж:
  (1855—1943) — австралийский политик, член Палаты представителей (1906—1913) и Сената (1917—1923).
 Фэрбэрн, Джордж (1888—1915) — британский гребец, племянник Стива Фейрберна.
  (род. 1954) — британский регбист, чемпион Лиги регби в составе клуба «Халл Кингстон Роверс» (1984).
 Фейрберн, Дэвид:
  (1917—1994) — австралийский политик и дипломат, министр ВВС (1962—1964), национального развития (1964—1969), образования и науки(1971) и обороны (1971—1972), посол Австралии в Нидерландах (1977—1980).
  (род. 1949) — австралийский художник, чьи работы входят в частности в собрание Художественнjq галереb Нового Южного Уэльса.
  (1884—1959) — британский бегун, чемпион Великобритании в беге на 800 м (1907).
  (1896—1968) — британский гребец, победитель Королевской регаты Хенли в двойках без рулевого (1920) и восьмёрках (1923), участник Олимпийских игр (1924), сын Стива Фейрберна.
  (род. 1994) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Хьюстон Тексанс».
  (род. 1960) — британский предприниматель, генеральный директор Конфедерации британской промышленности (2015—2020).
  (1889—1964) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Джелонг».
 Фейрберн, Маргарет — австралийский игрок в боулз, чемпионка Австралии в парах (2006).
  (1896—1968) — американский художник, колорист, лауреат премии Джо Шустера (2017).
  (1933—1995) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1974—1995).
  (1805—1874) — британский пресвитерианский священник, модератор Генеральной ассамблеи Свободной церкви Шотландии (1864—1865).
  (1860—1953) — канадская теннисистка, финалистка чемпионата Канады (1910).
  (1867—1941) — британский судья и политик, член Палаты общин (1922—1923), мэр Вустера (1941—1942).
 Фэйрбейрн, Рональд (1889—1964) — британский психоаналитик.
  (1862—1938) — британский гребец, победитель Королевской регаты Хенли в двойках (1898) и четвёрках (1886) без рулевого, в восьмёрках (1885), отец Иэна Фейрберна, дядя Джорджа Фейрберна.
  (1886—1943) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Мельбурн».
 Фейрберн, Томас:
 Фейрберн, Томас (1823—1891) — британский промышленник и коллекционер искусства, сын Уильяма Фейрберна.
 Фейрберн, Томас Маккаллох (1840—1874) — канадский политический деятель.
 Фейрберн, Уильям:
 Фейрберн, Уильям (1789—1874) — британский инженер и кораблестроитель.
 Фейрберн, Уильям Эварт (1885—1960) — основатель западного полицейского спецназа и стиля.
  (ум. 1984) — британский лесничий и орнитолог, член Эдинбургского королевского общества (с 1955).
  (1837—1911) — канадский политик, член Палаты общин (1890—1891, 1892—1896).
 Фейрберн, Эндрю:
  (1828—1901) — британский политик, член Палаты общин (1880—1886).
  (1838—1912) — британский теолог, член Британской академии (с 1902).

Примечания